

Persone
 Andrés Latorre – militare uruguaiano
 Bárbara Latorre – calciatrice ed ex giocatrice di calcio a 5 spagnola
 Diego Latorre – calciatore argentino
 Giovanni Latorre – docente e rettore italiano
 Giuseppe Latorre – politico italiano
 Gonzalo Latorre – calciatore uruguaiano
 José Antonio Latorre – calciatore spagnolo
 Juan Carlos Latorre – politico cileno
 Lorenzo Latorre – politico uruguayano
 Nicola Latorre – politico italiano

Pagine correlate
Almirante Latorre
Massimiliano Latorre